Antonio López puede referirse a:

 Antonio López Aguado (1764-1831), arquitecto neoclásico español.
 Antonio López Cruz (1943-1987), ilustrador de modas puertorriqueño, conocido como Antonio López y firmaba sus obras como "Antonio".
 Antonio López Álvarez (1980), futbolista español.
 Antonio López Campillo (1925-2019), científico e intelectual español.
 Antonio López de Santa Anna (1794-1876), presidente de México en el .
 Antonio López Ferreiro (1837-1910), escritor español.
 Antonio López García (1936), pintor hiperrealista y escultor español.
 Antonio López (Noni) (1981), músico y compositor español, vocalista del grupo indie pop Lori Meyers.
 Antonio López Guerrero (1981), futbolista español.
 Antonio López Gutiérrez (1924), profesor y pintor español.
 Antonio López Habas (1957), entrenador de fútbol español.  
 Antonio López Hernández (1879-1950), arquitecto español.
 Antonio López Hernández (1935), artesano mexicano 
 Antonio José López Martínez (1989), futbolista español.
 Antonio López Muñoz (1850-1929), escritor y político español. 
 Antonio López Ojeda (1989), futbolista mexicano.
 Antonio López Ortega (1957), escritor venezolano.
 Antonio López Sierra (1913​-1986), verdugo español.
 Antonio López Torres (1902-1987), pintor español, tío de Antonio López García.
 Antonio López y López (1817-1883), primer Marqués de Comillas, aristócrata español.
 Carlos Antonio López (1792​-1862), gobernador de Paraguay.

Notas